Łuksze (Białoruś)
Łuksze (Litwa)